Eifelrennen 1931 je bila enajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1931. Odvijala se je 7. junija 1931 na nemškem dirkališču Nürburgring Südschleife. Na isti dan so potekale tudi dirke za Veliko nagrado Ženeve, Rima in Lvova.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Rudolf Caracciola
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 40
| 2:50:47,2
|-
! 2
| 1
|  Heinrich-Joachim von Morgen
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 40
| + 2:19,2
|-
! 3
| 6
|  Manfred von Brauchitsch
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSK
| 40
| + 9:35,1
|-
! 4
| 17
|  Willy Seibel
| Privatnik
| Bugatti T37
| 40
| + 26:09,1
|-
! 5
| 7
|  Eugen Winter
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSK
| 40
| + 30:59,0
|-
! 6
| 9
|  Josef Zigrand
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 40
| + 38:39,9
|-
! 7
| 18
|  Heinz Risse
| Privatnik
| Bugatti T37
| 40
| + 46:17,8
|-
! 8
| 19
|  Fritz Kortzylewski
| Privatnik
| Bugatti T37
| 40
| + 52:37,1
|-
! 9
| 14
|  Rudolf Stadtgen
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 40
| + 1:14:53,1
|-
! 10
| 23
|  Hans Theisen
| Privatnik
| DKW
| 40
| + 1:33:57,0
|-
! Ods
| 16
|  Mathilde Schulz
| Privatnik
| Bugatti T37
| 
|
|-
! Ods
| 22
|  August Frings
| Privatnik
| Amilcar
| 
|
|-
! Ods
| 20
|  Fritz Dilthey
| Privatnik
| Bugatti T37
| 
|
|-
! Ods
| 3
|  Hermann zu Leiningen
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
|
|-
! Ods
| 2
|  Ernst Burggaller
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 2
|
|-
! Ods
| 10
|  Constant Knepper
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 0
| Trčenje
|-
! DNA
| 4
|  Albert Broschek
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
|-
! DNA
| 8
|  H. Lauenstein
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSK
| 
| 
|-
! DNA
| 11
|  Pierre Voigt
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
|-
! DNA
| 12
|  Marcel Boucly
| Privatnik
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 15
|  Hans Simons
| Privatnik
| Bugatti T37
| 
| 
|-
! DNA
| 21
|  Carl Raetz
| Privatnik
| Amilcar
| 
| 
|}

Viri
 
 

1931
Sezona Velikih nagrad 1931